El término central de abasto puede referirse:

a la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda), un centro comercial en la Ciudad de México;
a Central de abasto, una serie de televisión que se emitía de lunes a viernes a las 5 de la tarde por El Canal de las Estrellas en México y en otros países de América Latina.